Fancelli est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alexia Fancelli (née en 1992), kitesurfeuse française ;
 Chiara Fancelli (morte en 1541), dame florentine, épouse du peintre italien Le Pérugin ;
 Chiarissimo Fancelli (mort en 1632), sculpteur et architecte italien ;
 Cosimo Fancelli (mort en 1688), sculpteur italien ;
 Domenico Fancelli (1469–1519), sculpteur italien ;
 Giacomo Antonio Fancelli (1619–1671), sculpteur italien ;
 Giuseppe Fancelli (1763-1840), peintre italien ;
  (1833–1887), ténor italien ;
 Luca Fancelli (), sculpteur et architecte italien ;
  (1928–1953), accordéoniste et compositeur italien ;
  (né en 1964), designer industriel suisse ;
 Petronio Fancelli (1734–1800), peintre italien ;
 Pietro Fancelli (1764–1850), peintre italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien